Кра́сные Воро́та или Красные ворота может означать:
 Красные ворота — триумфальная арка в Москве.
 Красные ворота — арка в Кировском районе города Казани. См. Юбилейная арка (Казань).
 Красные Ворота (станция метро) — станция метро в Москве.
 Площадь Красные Ворота — площадь в Москве.
 Красные Ворота (Республика Алтай) — скальное сужение долины реки в Республике Алтай.